De Grand Prix-wegrace van Japan 2009 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2009. De race werd verreden op 26 april 2009 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan. Het was de 700e race in de historie van de hoogste klasse van het wereldkampioenschap.

Alle kwalificatiesessies voor de MotoGP, de 250 cc en de 125 cc werden afgelast vanwege de slechte weersvoorspellingen. De grids van alle races werden samengesteld uit de tijden die in de vrije trainingen gereden werden.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2009
Japan